Научно-исследовательское судно (НИС) или научно-экспедиционное судно (НЭС) — морское, озёрное или речное судно, используемое для исследования земли, водных масс, биомасс, дна, атмосферы Земли и космического пространства. НИС строятся не только по специальному проекту, но и переоборудуются из кораблей или судов другого назначения.

Крупнейшим в мире научно-исследовательским судном был корабль «Космонавт Юрий Гагарин» Морского космического флота СССР.

Основные направления деятельности НИС 

 гидрологическое;
 гидрохимическое;
 геофизическое;
 геологическое;
 гидроакустическое;
 гидрографическое;
 метеорологическое;
 биологическое;
 океанографическое;
 экологическое.

Классификация НИС по назначению 

 Крупные экспедиционные суда (6000—7000 тонн) — исследование удалённых районов Мирового океана
 Универсальные НИС (1900—4200 тонн) — фундаментальные тематические исследования океана, ограниченное изучение биологии моря
 Специализированные НИС — выполнение тематических работ
 Океанографические съёмные суда (2500—3800 тонн)
 Гидрографические суда (500—3000 тонн)
 Метеорологические суда (2200—5000 тонн)
 Научно-промышленные суда (1000—3000 тонн)
 Рыболовно-исследовательские суда (500—2000 тонн)
 Исследовательские суда специального назначения (500—2000 тонн)
 Арктические исследовательские суда (4700—7000 тонн)

Существуют НИС со специальной конструкцией корпуса судна (судно с малой площадью ватерлинии), значительно улучшающие условия проведения исследовательских работ.

В России 
На 2020 год в России практически все существующие научно-исследовательские судна устарели, среди них нет ни одного НИС младше 25—30 лет, за исключением введённого в строй в 2013 году судна «Академик Трёшников», поэтому планируется строительство новых.

Примечания

Литература

Ссылки 

 OCEANIC International Research Vessels Database
 Unofficial (English Language) Homepage of the research icebreaker "ARA Almirante Irizar
 Australian research vessel facilities
 Canadian research fleet
 Ifremer Fleet
 NOAA Marine Operations
 Scripps Institution of Oceanography 

 
Типы гражданских судов